Termin FN3K ima više značenja.

 Protein-fruktozamin 3-kinaza, enzim
 Fructosamine-3-kinase, enzim